Der Kanton Attigny ist ein französischer Wahlkreis im Département Ardennes in der Region Grand Est. Er umfasst 79 Gemeinden im Arrondissement Vouziers und hat sein bureau centralisateur in Attigny. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 79 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Attigny die 13 Gemeinden Alland’Huy-et-Sausseuil, Attigny, Charbogne, Chuffilly-Roche, Coulommes-et-Marqueny, Givry, Rilly-sur-Aisne, Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux, Sainte-Vaubourg, Saulces-Champenoises, Semuy, Vaux-Champagne und Voncq. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 139,17 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 0802.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2016: 
 Fusion Grandpré und Termes → Grandpré
 Fusion Terron-sur-Aisne, Vouziers und Vrizy → Vouziers

Bevölkerungsentwicklung

Politik 

Attigny